A Carnival Christmas — третий мини-альбом хип-хоп музыкантов Insane Clown Posse, выпущенный 6 декабря 1994 года на лейбле Psychopathic. Диск был переиздан в 1997 году на Island Records. В переиздании были удалены два последних трека. Первые две песни с альбома были включены в сборник раритетов и би-сайдов Forgotten Freshness Volumes 1 & 2.

Список композиций

Примечания 

Мини-альбомы Insane Clown Posse